RY Волос Вероники () — одиночная переменная звезда* в созвездии Волосы Вероники на расстоянии приблизительно 6975 световых лет (около 2139 парсеков) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — от +12,87m до +11,66m.

Характеристики 
RY Волос Вероники — жёлто-белая пульсирующая переменная звезда типа RR Лиры (RRAB) спектрального класса F2-F5, или A5. Радиус — около 4,31 солнечных, светимость — около 31,775 солнечных. Эффективная температура — около 6597 K.

Примечания